Numele propriu Chicago s-ar putea referi la

Localități 

 Chicago, oraș în statul Illinois, USA 
 Chicago, Western Cape, suburbie a orașului Paarl, Western Cape, Africa de Sud

Persoane 

 Judy Chicago, (născută Judy Cohen la 20 iulie1939), autoare, educatoare, feministă.

Râuri 

  Chicago River, un râu în lungime totală de 251 km, care trece prin orașul Chicago, Illinois

Institute de învățământ 

 Loyola University Chicago 
 Loyola University Chicago Rome Center 
 Loyola University Chicago School of Law 
 Universitatea Chicago

Titluri 

 Chicago (piesă), o piesă de Maurine Dallas Watkins, reprezentată pentru prima dată  în 1926, care a fost baza filmului Roxie Hart 
 Chicago (film 1927), film, difuzat în 1927, bazat pe piesă 
 Chicago (musical), musical, reprezentat pentru prima dată în 1975, bazat pe piesa originală 
 Chicago (film 2002), film, difuzat începând cu 2002, bazat pe musicalul omonim 
 Chicago (album), al doilea album al formației de muzică rock Chicago (formație rock) 
 Chicago (manga), manga de Yumi Tamura 
 Chicago (poem), poem de Carl Sandburg

Alte variate de utilizări 

 Chicago Transit Authorithy, formație de muzică rock americană
 Chicago house, varietate de muzică de dans electronică 
 Chicago (joc de poker), un joc de poker suedez 
 Chicago (tip de literă), tip de literă clasică promovată de computerele Apple 
 Microsoft Chicago, numele de cod dat de compania Microsoft sistemului său de operare Windows 95 
 Chicagoan (tren de pasageri),  a fost un tren de pasageri elegant, de factură deosebită, fiind rulat de Atchison, Topeka and Santa Fe Railway între Kansas City, Missouri, USA și Chicago, Illinois, USA, începând cu aprilie 1938.  Versiunea vestică a acestui tren s-a numit Kansas Cityan. 
 The Chicago Manual of Style, îndrumar ortografic, ortoepic și de stil 
 334 Chicago, asteroid 
  "Chicago", "Big Chicago", și "Little Chicago" sunt nume de variante în stud poker.

Nave de luptă ale United States Navy 

 Chicago (CA-14), vas de suprafață (în engleză protected cruiser)  (crucișător) lansat în 1885 
 Chicago (CA-29), vas de suprafață, crucișător greu, (în engleză heavy cruiser), activ din 1931 
 Chicago (CA-136), vas de suprafață, de asemenea un crucișător greu, activ din 1945 
 Chicago (SSN-721) este un submarin nuclear de atac din clasa Los Angeles (în engleză Los Angeles class submarine), activ din 1986

Dezambiguizare
Nume proprii